Гран-при Канады 1981 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева, в Монреале, в Канаде. Соревнования состоялись 27 сентября 1981 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Джон Уотсон 1:49,475

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1981 году